Claude-Étienne Nouvellet (1544-1613), moine bénédictin français
 Dominique Nouvellet (né en 1942), investisseur français